Гера́ськин (Гера́ськина) — русская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Гераськин, Александр Иванович (1913—1962) — кавалерист, Герой Советского Союза.
 Гераськин, Александр Иванович (? — 2014) — звукорежиссёр, принимал участие в озвучивании Мамаева кургана.
 Гераськин, Вячеслав Иванович (1939—1982) — советский хирург, профессор 2-го МГМИ им. Н. И. Пирогова, лауреат Государственной премии СССР (1985).
 Гераськин, Дмитрий Семёнович (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Гераськин, Иван Алексеевич (1924—1998) — советский военный разведчик, полный кавалер ордена Славы.
 Гераськин, Игорь Олегович (род. 1998) — российский хоккеист.
 Гераскина, Лия Борисовна (1910—2010) — советская писательница и журналист.

Топоним 
 Гераськин — хутор в Чертковском районе Ростовской области.

Примечания